Анфельт () — шведская фамилия.

 Анфельт, Арвид — шведский литературовед и публицист.
 Анфельт, Астрид — шведская писательница.

Примечания